

Patronyme
 Sayo, prénom japonais 
 Armel Sayo,  militaire et homme politique centrafricain
 Sandrine Erdely-Sayo, pianiste franco-américaine

Toponyme
 (10367) Sayo, astéroïde de la ceinture principale

République centrafricaine
 Sayo-Niakari, commune rurale de la préfecture du Mbomou

Éthiopie
 Sayo, woreda (district) de la zone Kelam Welega dans la région Oromia ;
 Sayo Nole, woreda de la zone Mirab Welega dans la même région.

Japon
 District de Sayō, district de la préfecture de Hyōgo
 Sayō, bourg du district de Sayō
 Gare de Sayo, gare ferroviaire, dans ce bourg

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme